Filip Sicilský ( Filippo d'Angiò, 1256 – 1. ledna 1277, Bari) byl achajský kníže a titulární soluňský král z dynastie Anjouvců.

Narodil se jako třetí syn Karla z Anjou a Beatrix, dcery provensálského hraběte Ramona Berenguera V. Jeho otec získal díky papežské nabídce, vlastní ctižádostivosti a nezbytné dávce vojenského štěstí sicilské království. Smlouvou z Viterba uzavřenou s Vilémem z Villehardouinu získal Achájské knížectví, s tím, že Vilém si ponechal doživotní užívací právo a jeho nástupcem se měl stát právě Filip, syn Karla z Anjou.

28. května 1271 se Filip stal manželem Isabely z Villehardouinu. O rok později byl na letnice společně s bratrem Karlem v neapolském klášteře San Pietro ad Aram slavnostně pasován na rytíře. Zemřel po dlouhé nemoci v lednu 1277 a byl pohřben v katedrále sv. Mikuláše v Trani.

Vývod předků

Reference 

Anjouovci
Achajská knížata
Úmrtí v Bari
Pohřbení v katedrále v Trani
Narození v roce 1256
Úmrtí 1. ledna
Úmrtí v roce 1277
Muži